Álvaro Mejía kan henvise til:
 Álvaro Mejía Pérez (født 1982), spansk fodboldspiller
 Álvaro Mejía Castrillón, Colombiansk cykelrytter som vandt den hvide ungdomstrøje i 1991
 Álvaro Mejía (løber), Colombiansk lang distance løber og Boston Marathon 1971 vinder